USS Batfish — кораблі ВМС США.

 USS Batfish (SS-310) — підводний човен типу «Балао». Збудований у 1943 році. На службі до 1969 року. 18 лютого 1972 року перетворений на корабель-музей в Мескогі.
 USS Batfish (SSN-681) — атомний підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1972-1999 років. Утилізований у 2002 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни